Saadiyat Promenade is een van de zeven wijken op het eiland Saadiyat in Abu Dhabi. De wijk zal volgens planning door TDIC worden aangelegd. Saadiyat Promenade zal onder andere woningen, resorts en boardwalks met horecagelegenheden omvatten.

De wijk heeft een oppervlakte van 93 hectare.

Abu Dhabi